En física, la desintegración es un proceso en el cual unas partículas se transforman en otras. Concretamente puede referirse a:
La desintegración radiactiva de ciertos núcleos atómicos.
La cadena de desintegración de un cierto isótopo radiactivo.